Schöffel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Schöffel (1915–2010), deutscher Maschinenbauer
 Josef Schöffel (1832–1910), österreichischer Journalist und Politiker
 Josef Schöffel (Sänger) (1881–1952), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Luise Schöffel (1914–1997), deutsche Lehrerin, Stadt- und Kreisrätin
 Martin Schöffel (* 1977), deutscher Politiker (CSU)
 Simon Schöffel (1880–1959), deutscher evangelischer Theologe

Schöffel, Sonstiges:
 Schöffel (Gemeinde Silbertal), Rotte der Gemeinde Silbertal im Montafon, Vorarlberg
 Schöffel (Unternehmen), bayerischer Sportbekleidungshersteller

Siehe auch:
 Schöffl